Іванов Євген Вікторович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванов Євген Вікторович (1988—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.